Nagy-Hárs-hegy
 Kis-Hárs-hegy
 Hárshegy, Budapest egyik városrésze
 Hárshegy vasútállomás, a Gyermekvasút egyik állomása
 Hárs-hegyi tanösvény